Jan Stoiński – polski teolog i duchowny ariański
 Jan Stoiński – polski historyk
 Jan Stefan Stoiński